Ма́рио Паша́лич (; , Германия) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Аталанта» и сборной Хорватии.

Клубная карьера 

Марио начал свою карьеру в системе клуба ГОШК, а затем перебрался в «Хайдук». 13 апреля 2013 года в матче против «Цибалии» он дебютировал в чемпионате Хорватии. Всего в своём дебютном сезоне Марио провёл два матча. 13 июля в поединке против «Задара» Пашалич забил свой первый гол за команду. По итогам сезона 2013/2014 Марио стал одним из лидеров своего клуба, забив одиннадцать голов в тридцати матчах. Летом 2014 года перешёл в английский «Челси». Сумма трансфера составила 3 млн евро.

Тем же летом для получения игровой практики Марио был отдан в аренду в испанский «Эльче». 24 августа в матче против «Барселоны» он дебютировал в Ла Лиге. 12 апреля 2015 года в поединке против «Кордобы» Марио забил свой первый гол за «Эльче».

3 июля 2015 года Пашалич на правах аренды присоединился к французскому «Монако». 8 августа в матче против «Ниццы» он дебютировал в Лиге 1. 28 июля дебютировал за «монегасков» в еврокубках, выйдя в основном составе на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против швейцарского «Янг Бойз» (3:1), на 75-й минуте отметился дебютным голом. 16 октября в поединке против «Лиона» Марио забил свой первый гол за «Монако» в чемпионате. В ноябре он попал в число номинантов на премию Golden Boy.

Летом 2016 года Пашалич на правах аренды присоединился к итальянскому «Милану». 30 октября в матче против «Пескары» он дебютировал в итальянской Серии A. 4 декабря в поединке против «Кротоне» Марио забил свой первый гол за «Милан». В своём дебютном сезоне он помог «россонери» завоевать Суперкубок Италии.

Летом 2017 появились слухи о том, что Пашаличем активно интересуются «Бетис» и московский «Спартак». 2 августа Пашалич подписал контракт с российским клубом, контракт подписан на условиях аренды сроком на один год. 6 августа в матче против «Зенита» он дебютировал в РФПЛ, заменив во втором тайме Александра Самедова. 12 августа в матче против ЦСКА Марио забил свой первый гол за «Спартак». Два гола Пашалича, забитые за «Спартак» в 2017 году в матчах с «Зенитом» (27 ноября) и ЦСКА (10 декабря), вошли в пятёрку самых поздних голов чемпионата России по футболу в истории. Оба гола были забиты с игры на восьмой минуте компенсированного времени второго тайма.

31 июля 2018 года Пашалич подписал арендное соглашение до конца сезона 2018/19 с клубом «Аталанта», итальянцы оставляют за собой право выкупа игрока после окончания аренды. 20 августа в матче против «Фрозиноне» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Марио забил свой первый гол за «Аталанту».

22 июня 2020 года «Аталанта» объявила о выкупе игрока у «Челси» по окончании арендного соглашения, сумма выкупа составила 15 млн евро + 2.5 млн за аренду футболиста.

Карьера в сборной 
Марио выступал за юношеские и молодёжную сборные своей страны. Он попал в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира 2014. 4 сентября 2014 года в товарищеском матче против сборной Кипра Пашалич дебютировал за национальную команду, заменив во втором тайме Марио Манджукича.

В мае 2018 года был включён тренером Златко Даличем в расширенный состав из 32 человек на чемпионат мира в России, но не попал в итоговую заявку из 23 футболистов.

7 октября 2020 года, в своей 15-й игре, забил первый мяч за сборную Хорватии, поразив ворота Швейцарии в товарищеском матче (2:1) в Санкт-Галлене. 11 ноября 2020 года забил мяч сборной Турции в товарищеском матче в Стамбуле. 27 марта 2021 года в Риеке принёс сборной Хорватии победу над Кипром в отборочном матче чемпионата мира 2022 года (1:0).

28 июня 2021 года на чемпионате Европы сравнял счёт на 90-й минуте матча 1/8 финала против сборной Испании (3:3). Однако испанцы забили два мяча в дополнительное время и выбили хорватов с турнира.

Осенью 2021 года забил по мячу в ворота сборных Словении и Мальты в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. 10 июня 2022 года забил единственный мяч в игре Лиги наций против сборной Дании.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре реализовал решающий пенальти в послематчевой серии против сборной Японии в матче 1/8 финала.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи и голы за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Достижения 
Командные

 «Хайдук» (Сплит)
 Обладатель Кубка Хорватии: 2012/13
 Финалист Суперкубка Хорватии: 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Хорватии: 2013/14

 «Монако»
 Бронзовый призёр чемпионата Франции: 2015/16

 «Милан»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2016

 «Спартак» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2017/18

 «Аталанта»
 Бронзовый призёр чемпионата Италии (3): 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Финалист Кубка Италии (2): 2018/19, 2020/21

 Сборная Хорватии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2022

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Аталанта»